Il singolare del torneo di tennis Sports Authority of Thailand 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ayu-Fani Damayanti che ha battuto in finale Julia Cohen 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Julia Cohen (finale)
 Nudnida Luangnam (secondo turno)
 Melanie Klaffner (quarti di finale, ritiro)
 Nikola Hofmanová (secondo turno)

 Sophie Letcher (secondo turno, ritiro)
 Marta Sirotkina (semifinali)
 Pemra Özgen (secondo turno)
 Lavinia Tananta (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sports Authority of Thailand 2011